Rio do Carmo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio do Carmo (periodiskt vattendrag), Rio Grande do Norte, 
 Rio Santo Antônio (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -13,53, long -48,04), 
 Rio do Peixe (vattendrag i Brasilien, Tocantins, lat -10,68, long -48,45), 
 Rio do Carmo (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais), 
 Rio do Carmo (vattendrag i Brasilien, São Paulo), 

Robotskapade Brasilienförgreningar